Губернатор и верховный главнокомандующий Гибралтара () — представитель Британской монархии на британской заморской территории Гибралтар. Губернатора назначает монарх Великобритании, он же определяет срок пребывания губернатора на своём посту.

Губернатор назначает главного министра и, по предложению главного министра, членов правительства из числа граждан, избранных на всеобщих выборах в парламент Гибралтара.

Пост губернатора Гибралтара был учреждён 24 июля 1704 года после оккупации города. Первого губернатора назначил император Карл VI, им стал Георг Людвиг Гессен-Дармштадтский, под командованием которого англо-голландский десант захватил город.

В настоящее время пост губернатора занимает генерал-лейтенант Эд Дэвис, назначенный королевой Елизаветой II 19 января 2016 года.

Штандартом губернатора является флаг Великобритании с помещённым в центре гербом Гибралтара. Штандарт поднимается над официальной резиденцией губернатора, которая находится в здании, носящем называние Монастырь (здесь ранее располагался монастырь францисканцев), наряду с флагами Великобритании и Гибралтара.

Ранний период 
4 августа 1704 года Гибралтар был захвачен англо-голландскими войсками под командованием Георга Людвига Гессен-Дармштадтского. С этого момента начинается история современных губернаторов города: с 1704 по 1713 годы их назначали Габсбурги, затем, после передачи Гибралтара Великобритании — британские монархи.

В предыдущие периоды испанские короли и мавры попеременно владели городом. Неполные сведения об испанских и мавританских правителях города приведены в таблице ниже.

Список губернаторов Гибралтара 
В список в хронологическом порядке включены губернаторы Гибралтара, официально назначенные на свой пост. Лица, исполнявшие обязанности губернатора в период отсутствия официально назначенного губернатора, в списке не указаны.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Гибралтар